Sumida se poate referei la:

 Râul Sumida, un râu în Japonia
 Sectorul Sumida, o localitate în Japonia, în zona metropolitană Tokyo
 Asteroidul 1090 Sumida, un corp ceresc din centura principală de asteroizi.